Sherbourne kan avse:

 Sherbourne, Warwickshire – en by i Warwickshire, England
 Sherbourne Street – en by i Suffolk, England

Se även
Sherborne